Список населённых пунктов Сасовского муниципального района Рязанской

области.
Перечень населённых пунктов, их наименование и население.
Числовые и качественные характеристики.

Упразднённые населённые пункты (в том числе хутора):

Примечания 

Сасовский район